Бройх, Брох () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий. Правильная передача на русский язык — Брох, буквосочетание oi обозначает здесь звук [oː].
 Бройх, Томас (род. 1981) — немецкий футболист, полузащитник «Брисбен Роар».
 Халльберг-Бройх, Теодор фон (полное имя Карл Теодор Мария Губерт Исидор фон Халльберг цу Бройх, известен также как «Гаутингский отшельник»; 1768—1862) — немецкий писатель и путешественник.

Прочее 
 Замок Бройх — замок в районе Бройх немецкого города Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия).
  — район города Оверат (Северный Рейн-Вестфалия).
 Примечания